Новосиби́рский госуда́рственный архитекту́рно-строи́тельный университе́т (Сибстрин) — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. Организован в 1930 г на базе инженерно-строительного факультета Сибирского технологического института (г. Томск).

Университет сегодня 
В состав НГАСУ (Сибстрин) входят 6 институтов, 2 факультета и 25 кафедр, аспирантура и докторантура, научно - технические и исследовательские центры и лаборатории. 

В университете в настоящее время обучается примерно 6000 студентов. Общая численность профессорско-преподавательского состава составляет около 460 человек. Более половины из них имеют ученые степени профессоров и докторов наук, доцентов и кандидатов наук.

В НГАСУ (Сибстрин) имеются докторантура и аспирантура по 13 научным специальностям. В университете функционируют 1 диссертационный совет.

Университет аккредитован Международным институтом строителей (ICE, г. Лондон) по направлению «Строительство». Имеет сертификат Международного образовательного сообщества (IES, г. Лондон) по направлению «Менеджмент».

НГАСУ (Сибстрин) представляет собой компактно расположенный в центре Новосибирска развитый университетский комплекс общей площадью 17га. 

Кампус включает 4 корпуса, обеспечивающих проведение всех видов учебных занятий, 1 учебно - спортивный корпус, получивший сертификат, который позволяет проводить соревнования международного уровня и является одним из лучших в городе спортивно-оздоровительных комплексов площадью 6,3 тыс. м², стадион, лыжную базу, тир, санаторий-профилакторий, здравпункт, базу отдыха «Сосновка». Работают секции по 17 видам спорта.

На территории университетского комплекса располагается 4 студенческих общежития.

Учебные направления 

 Институт строительства
 Институт архитектуры и градостроительства
 Институт цифровых и инженерных технологий
 Институт международной деятельности 
 Институт дополнительного образования
 Факультет инженерно - экологический 
 Факультет вечернего и заочного обучения

Научно-техническое направление 

 Проектный институт "Сибстринпроект"
 Инновационно - технологический центр "Сибстрин-инновация"
 Управление научно-исследовательских работ
 Отдел научной информации
 Отдел аспираннтуры
 Научно - исследовательская лаборатория  "Реконструкция зданий и сооружений" (НИЛ РЗИС)
 Центр инженерных изысканий, обследований зданий и сооружений (Центр ИИОЗИС)
 Управление научных исследований, экспертизы, планирования и внедрения (Управление НИЭПВ)
 Научно - исследовательский венчурный центр "Геотехника" (НИВЦ "Геотехника")

История 

Вуз был создан в соответствии с приказом ВСНХ СССР № 1381 от 18 мая 1930 года и постановлением ЦК и Совнаркома СССР № 40/237 от 23 июня 1930 года. Он открылся на базе инженерно-строительного факультета Сибирского технологического института (г. Томск).

Переехавший в 1933 году из Томска в Новосибирск Сибстрин стал не просто первым строительным вузом города, но и единственным от Урала до Дальнего Востока научно-образовательным центром, ведущим подготовку кадров для строительного сектора страны.

Хронология

 С 18 мая 1930 — на базе Сибирского технологического института основан Сибирский строительный институт (СибСтрИн). Занятия в нём начались 1 сентября 1930 года в Томске. Институт готовил архитекторов, инженеров по промышленному и гражданскому строительству, водоснабжению и канализации. Сибстрин состоял из семи кафедр: высшей математики, архитектуры, строительной механики, инженерных конструкций, строительного производства, строительных материалов, водоснабжения и канализации, имел 15 сотрудников и 227 студентов.
 1933 — переселение института в Новосибирск. Всего в вузе действует уже 13 кафедр. Завершено строительство первой очереди учебного корпуса и профессорского корпусов. Здания новых корпусов были запроектированы бригадой архитекторов кафедры архитектуры Сибстрина под руководством Н. С. Кузьмина. Консультировал проект А. Д. Крячков. Мало кто знает, что наиболее активными участниками строительства зданий института были его студенты.
 1935 — институт переименован в Новосибирский инженерно-строительный институт (НИСИ) им. В. В. Куйбышева.
 1936—1938 — в 1936 году коллектив института возглавил Анатолий Георгиевич Пристинский. В октябре 1937 года вуз возглавил Василий Фёдорович Артемьев, который руководил институтом до октября 1940 года. Вышел первый сборник научных трудов института, состоялась первая научная конференция. Построено студенческое общежитие № 3 на 515 мест.
 1939 — на базе инженерно-геодезического факультета НИСИ организован Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (сейчас — Сибирская государственная геодезическая академия). Основана аспирантура.
 1940—1944 — всего из стен НИСИ в армию было призвано 400 человек: 245 студентов, 36 преподавателей, 3 аспиранта, 116 других сотрудников и рабочих. Все они героически защищали Родину, а 106 из них погибли в борьбе с фашистскими захватчиками, умерли от ранений в госпиталях. Ученые института внесли большой вклад в развитие строительной отрасли в условиях военного времени. Создан строительно-технологический факультет. 
 1949 — НИСИ возглавил Даниил Азарович Кулешов. Д. А. Кулешов стоял во главе института почти 30 лет, превратив его центр подготовки строительных кадров Сибири.
 1955—1956 — организованы факультеты вечернего и заочного обучения (объединены в 1991 году). Сдано в эксплуатацию общежитие № 2 на 450 мест.
 1975 — в день 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая открыт памятник, на который занесены славные имена 39 сибстриновцев, погибших в года ВОВ. Открыт музей боевой и трудовой славы НИСИ.
 1978 — начата подготовка специалистов для зарубежных стран. Вуз возглавил Илья Ильич Кошин.
 1980 — за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства и успехи в развитии научных исследований вуз был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
 1987—1989 — на базе архитектурного факультета НИСИ был основан Новосибирский архитектурный институт (ныне Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия). В НИСИ начала работу кафедра архитектуры и градостроительства, организованная для архитектурной подготовки студентов инженерно-технических специальностей. Построено 9-этажное общежитие № 5 на 537 мест. В 1989 году вуз возглавил Аркадий Петрович Яненко, который оставался на этом посту до 2007 года.
 1993 — приказом комитета по высшей школе Миннауки России от 21 июня Новосибирский инженерно-строительный институт переименован в Новосибирскую государственную академию строительства (НГАС).
 1998 — приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 22 января НГАС переименована в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ).
 2002 — университет аккредитован Международным институтом строителей (ICE, г. Лондон) по направлению «строительство».
 2004 — вуз отмечен Американским золотым сертификатом международного престижа и золотой медалью Ассоциации содействия промышленности (Франция) за успехи в области подготовки специалистов и развития социальной сферы.
 2005 — НГАСУ (Сибстрин) удостоен золотой медали «Гран-при европейского качества» (Швейцария).
 2007 — в марте 2007 года вуз возглавил Станислав Викторович Линовский.
 2012 — с марта 2012 года и по настоящее время университет возглавляет член-корреспондент РААСН Юрий Леонидович Сколубович. Образован архитектурно-градостроительный факультет. Строительно-технологический факультет переименован в факультет инженерных и информационных технологий (ФИИТ). В результате объединения факультета гуманитарного образования и факультета экономики и менеджмента появился факультет экономики, менеджмента и гуманитарного образования (ФЭМГО).
 2014 — была принята «Программа стратегического развития университета», предусматривающая создание Сибирского центра науки и образования в области архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, который призван объединить производственные предприятия, вузы, ученых не только из России, но и из-за рубежа.
 2015 — 15 октября в составе НГАСУ (Сибстрин) создана международная кафедра ЮНЕСКО «Экологически безопасные технологии природообустройства и водопользования».

Руководители 
 Директора Сибстрин 
 1930-? - Иван Никитич Артемьев
 1931-1936 — Афанасий Прокопьевич Страхов

 Директора НИСИ 
 1940-1944 - Лука Олимпиевич Маслюков
 1944-1949 - Григорий Борисович Пронченко

 Ректоры НГАСУ
 -1988 - Яненко Аркадий Петрович
 Сколубович Юрий Леонидович , член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), доктор технических наук, профессор, Заслуженный эколог Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, действительный член (академик) Международной академии наук высшей школы и Международной академии наук экологии и безопасности, действительный член Международного института инженеров-строителей: Chartered Civil Engineer (СЕng), Member of The Institution of Civil Engineers (MICE)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета 
 Вконтакте 
 Instagram

Архитектурно-строительные университеты России